Красного́р — деревня в составе Дмитриевского сельсовета Краснобаковского района Нижегородской области.

Располагается на правом берегу реки Ветлуги.

Население 
По данным на 1999 год, численность населения составляла 27 чел.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Краснобаковского района